Termin 1. Deild (1. Liga) odnosi się do kilku piłkarskich imprez:

 1. Deild – współczesne określenie drugiego poziomu rozrywek ligowych na Wyspach Owczych w męskiej piłce nożnej
 1. Deild – dawne określenie pierwszego poziomu rozgrywek ligowych na Wyspach Owczych w piłce nożnej mężczyzn, w latach 1976-2005, obecnie Effodeildin
 1. Deild – określenie pierwszego poziomu rozgrywek ligowych na Wyspach Owczych w piłce nożnej kobiet
 1. deild karla – określenie drugiego poziomu rozgrywek ligowych na Islandii w piłce nożnej mężczyzn